Садо́вая — остановочный пункт Московской железной дороги на участке Муратовка — Плеханово. Расположена в городском округе Калуга Калужской области. В официальных документах именуется как 154 км. К станции прилегает село Муратовского щебзавода, а также территории, занимаемые целым рядом садово-огороднических товариществ.

Характеристика 
Остановочный пункт обслуживается прямыми маршрутами пригородных поездов с Киевского вокзала Москвы. На своей хордовой линии о.п. находится на электрифицированном участке Полотняный Завод — Калуга I посреди неэлектрифицированной линии, на двухпутном Муратовка — Калуга I посреди однопутной линии.

2 боковых высоких платформы (2 пути). Работает билетная касса.

Пассажирское движение 
На станции имеют остановку пригородные поезда, следующие направлением на: Москву, Калугу I, Вязьму и Сухиничи.

На маршрутах работают электропоезда и рельсовые автобусы.

См. также
 Список железнодорожных станций и платформ Калужской области

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Калуга